Свидова — село, Тернопільська область, Чортківський район
 Свидова — селище, Вінницька область, Мурованокуриловецький район
 Свидова — сільська гміна у Чортківському повіті Тернопільського воєводства Другої Речі Посполитої
 Свидова — гора в масиві Свидовець (Закарпатська область)
 Свидова — погруддя українського поета Тараса Григоровича Шевченка в селі Свидова Чортківського району на Тернопільщині.